Фелисье́н де Сольси́ (), полное имя Луи Фелисьен Жозеф Кеньяр де Сольси (Louis Félicien Joseph Caignart de Saulcy; 1807—1880) — французский археолог, историк и нумизмат, военный инженер по образованию, сенатор при Наполеоне III.

Утверждал, что открыл развалины Содома и Гоморры. Вёл раскопки древнего некрополя Иерусалима —  в нескольких сотнях метров к северу от Старого Города; в Лувре экспонируется саркофаг, ошибочно принятый им за саркофаг царя Давида. Автор книг и множества статей и брошюр (всего более 360) по египтологии, ассириологии, еврейским древностям, восточной нумизматике, древней географии, истории Галлии и проч. Его коллекция галльских монет, самая полная из всех в то время, была куплена национальным монетным кабинетом в Париже.

Издания 
Наиболее выдающиеся труды:
 «Recherches sur les monnaies des évêques de Metz» (Метц, 1834)
 «Essai de classification des suites monétaires byzantines» (Метц, 1836)
 «Essai de classification dos monnaies autonomes d’Espagne» (Метц, 1840)
 «Recherches sur les monnaies dos ducs héréditaires de Lorraine» (Метц, 1841)
 «Numismatique des croisades» (1847)
 «Numismatique des croisades» (Париж, 1847),
 «Voyage autour de la Mer Morte» (П., 1853)
 «Numismatique Judaïque» (П., 1854)
 «Histoire do l’art judaïque» (П., 1858)
 «La vie d’Hérode» (П., 1866)
 «Les derniers jours de Jérusalem» (II., 1866)
 «Histoire numismatique du règne de François I» (П., 1876)

На иудейскую тему:
 «Voyage autour de la Mer Morte», 1854;
 «Recherches sur la numismatique Judaïque», 1854;
 «Dictionnaire des Antiquités Bibliques», 1857;
 «Histoire de l’Art Judaïque», 1858;
 «Voyage en Terre Sainte», 1865;
 «Histoire d’Hérode, Roi des Juifs»,1867;
 «Numismatique de la Terre Sainte», 1872;
 «Sept siècles de l’Histoire Judaïque», 1874.

Примечания

Литература 
 
 , Dictionnaire illustré des explorateurs français du XIXe siècle : Asie (1992)
 , Hubert Lamant, Dictionnaire des francs-maçons français (1995)

Ссылки 

Археологи Франции
Нумизматы Франции
Выпускники Политехнической школы
Хранители музеев
Сенаторы Второй империи
Члены французской Академии надписей и изящной словесности